У́ткина: фамилия (женская форма фамилии ) и топоним.

 Известные носители 
 Уткина, Александра Андреевна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Уткина, Елена Робертовна (род. 1972) — российская телеведущая прогноза погоды.
 Уткина, Елена Михайловна (род. 1990) — российская гандболистка. Топоним 
 Уткина — деревня в Карачевском районе Брянской области, упразднена в 2017 г.

 См. также 
 Уткина дача
 Уткина заводь
 Уткин
 Улица Уткина